Владимирский уезд:
 Владимирский уезд — историческая административная единица во Владимирской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1929 годах.
 Владимирский уезд — историческая административная единица Замосковного края Московского царства.